Podróż za jeden uśmiech – powieść Adama Bahdaja
 Podróż za jeden uśmiech – polski serial telewizyjny z 1971 roku
 Podróż za jeden uśmiech – polski film z 1972 roku